Csehország
 Březnice, település a Příbrami járásban
 Březnice, település a Tábori járásban
 Březnice, település a Zlíni járásban